Иван Костов Обретенов е български актьор.

Биография 
Роден е на 10 ноември 1924 г. в село Кръшно, Търговищко. Завършва актьорско майсторство в ДВТУ през 1953 г. в класа на професор Филип Филипов.

Работил в Народен театър „Иван Вазов“ (1953 – 1966) и в Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (1966 – 1988).

Член на САБ (1953).

Умира на 23 декември 1988 г. в София.

Театрални роли 
 „Вражалец“ (Ст. Л. Костов) – дядо Нако
 „Големанов“ (Ст. Л. Костов) – Петранов
 „Сако от велур“ (Станислав Стратиев)
 „Суматоха“ (Йордан Радичков)
 „Женитба“ (Гогол) – Стариков

Телевизионен театър 
 „Кардашев на лов“ (1971) (Иван Вазов)
 „Светът е малък“ (1968) (Иван Радоев)
 „Политикани“

Хумористични миниатюри
 „Адвокати“ (1970) (Иван Вазов) - адвокат

Филмография

Външни препратки 
  

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в област Търговище
Починали в София